Лос Тимбрес има више значења:

 Лос Тимбрес (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Тимбрес (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Тимбрес (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Тимбрес (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику